Зозуля, Роман
 Зозуля, Роман Вячеславович (род. 1989) — украинский футболист.
 Зозуля, Роман Владимирович (род. 1979) — украинский гимнаст.